Eduardo Ferreira puede referirse a:

Personajes 
 Eduardo Ferreira, futbolista brasileño.
 Eduardo Ferreira, escritor uruguayo.